Jméno a příjmení Rudolf Hrušínský neslo několik osob:

 Rudolf Hrušínský nejstarší (1897–1956) – český herec, zejména divadelní, otec Rudolfa Hrušínského staršího
Rudolf Hrušínský starší (1920–1994) – český herec, nejznámější nositel tohoto jména
 Rudolf Hrušínský mladší (* 1946) – český herec, syn Rudolfa Hrušínského staršího
 Rudolf Hrušínský nejmladší (* 1970) – český herec, syn Rudolfa Hrušínského mladšího

Související články 
 Jan Hrušínský (* 1955) – český herec, syn Rudolfa Hrušínského staršího
 Hrušínský – příjmení